Mary Anderson (1859) — atriz de teatro americana nascida em 1859
Mary Anderson (1897-1986) — atriz americana nascida em 1897
Mary Anderson (1918) — atriz americana nascida em 1918
Mary Anderson (inventora) — inventora americana nascida em 1866

Desambiguações de antropônimos